

Уварово — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область

Уварово — місто, районний центр, Тамбовська область
 Уварово — село, Мокроусовський округ, Курганська область